Прескотт — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Прескотт, Александр Эдуардович (1846—1904) — генерал от инфантерии, командир 3-го армейского корпуса.
 Прескотт, Брейдис (род. 1983) — колумбийский боксёр-профессионал.
 Прескотт, Джеймс Артур (1890—1987) — британский учёный в области сельского хозяйства.
 Прескотт, Джон Рассел (1924—2011) — австралийский учёный, сын Джеймса Артура Прескотта.
 Прескотт, Джон (род. 1938) — британский политик-лейборист.
 Прескотт, Николай Эдгарович (1851—?) — инженер-генерал Российской императорской армии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов и Первой мировой войны.
 Прескотт, Уильям (1726—1795) — американский военачальник, участник войны за независимость США.
 Прескотт, Уильям Хиклинг (1796—1859) — американский историк.
 Прескотт, Эдвард (1940—2022) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2004 года.
 Прескотт-Дэвис, Норман (1862—1915) — английский художник.

Топоним 
 Прескотт — город в Аризоне.
 Прескотт — город в Арканзасе.
 Прескотт — остров Канадского Арктического архипелага.
 Прескотт — город в Онтарио на границе с США (близ Огденсберга).

См. также 
 Джоуль, Джеймс Прескотт (1818—1889) — известный английский физик.
 Prescott — название ядра процессоров Intel Pentium 4.
 Скотт